Lîle du Scorpion est un îlot revendiquée par la France située dans l'archipel de Pointe-Géologie et faisant partie du district de la Terre-Adélie des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des îles de l'Antarctique

Liens externes 
 

Île de La Terre-Adélie